Trakt bezeichnet 

 Gebäudetrakt, ein abhängiger, untergeordneter Baukörper
 Verdauungstrakt, Gesamtheit der Organe, die der Verdauung dienen

 Magistrale, Ausfallstraßen von Großstädten und wichtige Fernstraßenverbindungen in Russland (vor allem als historische Bezeichnung)

 Trakt (Russland), Siedlung und Landgemeinde in der Republik Komi, Russland
 Trakt (Ukraine), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Ukraine

Siehe auch:
 Tractus (Begriffsklärung)